Бергхайм (Флахгау) () — город  в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург.  . Официальный код  —  50 303.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Хутцингер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург